Рев (; ):
 Рев (Шалва) — село в Нагорном Карабахе.
  — царь Иберии (189—216).
 Рев II — царь Иберии (345—361), поправитесь Мириана III.

Примечания